Emil Nödtveidt, guitariste, bassiste, claviériste, compositeur et producteur suédois. 
 Jon Nödtveidt, auteur-compositeur-interprète et guitariste suédois.